|}

Sagano Kankō Tetsudō K.K. (jap. , ~ Kabushiki-gaisha, ) ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der West Japan Railway Company (JR West), das zwischen Kyōto und Kameoka den Sagano Torokko Ressha (, „Sagano-Lorenzug“, engl. ) auf der Sagano Kankō-sen (, ) betreibt.

Geschichte 
Die kurvenreiche Strecke durch die Hozu-Schlucht war ursprünglich ein Abschnitt der 1899 eröffneten Strecke von Kyoto Richtung Norden. Fernzüge verkehren inzwischen auf einer elektrifizierten zweigleisigen Neubaustrecke der Japanese National Railways (JNR), die 1989 eröffnet wurde. Sie umgeht mit einem weniger kurvenreichen Streckenverlauf die kleinen Radien und engen Tunnel der alten Strecke.

Seitdem wird die alte Strecke für den Touristenverkehr genutzt. Dafür wurden anfangs vier von einer Diesellok gezogene historische halboffene Wagen eingesetzt.

Das Konzept war erfolgreicher als ursprünglich erwartet, so dass ein fünfter vollkommen offener Wagen eingeführt wurde. Anders als sein Spitzname The Rich (, Za Ritchi, „der Reiche“) erwarten lässt, besteht er aus einem umgebauten Güterwagen, so dass die Fahrt oft als windig und etwas ungemütlich empfunden wird.

In Kombination mit Rafting auf dem Hozu, ist die 25 minütige Zugfahrt eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Gegend.

Betrieb 
Die Züge verkehren zwischen den Bahnhöfen Torokko Saga und Torokko Kameoka. Sitzplätze müssen reserviert werden, und Fahrscheine werden bis zu einem Monat im Voraus verkauft. Einige Tickets werden auch vor Ort am Tag der Fahrt verkauft. An regnerischen Tagen ist eine Fahrt im offenen The-Rich-Wagen nicht möglich. Züge in Richtung Kameoka befördern auch Passagiere, die den Rückweg per Boot auf dem Fluss Hozu bis Arashiyama wählen. Daher sind Züge von Kameoka nach Saga üblicherweise weniger frequentiert.

Weblinks 

 
 www.facebook.com/sagano.torokko (Facebook, japanisch)

Bahngesellschaft (Japan)
Unternehmen (Kyōto)
Verkehr (Präfektur Kyōto)
Bahnstrecke in Japan